Marpurg ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Marpurg (1718–1795), deutscher Musiktheoretiker, -kritiker und -historiker der Aufklärung
 Georg Gottfried Marpurg (1755–1835), deutsch-baltischer Geistlicher und Schriftsteller
 Friedrich Marpurg (1825–1884), deutscher Dirigent und Komponist